Valkyria kan syfta på:

Valkyria – ett kvinnligt andeväsen inom nordisk mytologi

Populärkultur 

Valkyrian (Die Walküre) – opera av Richard Wagner
Valkyria (film) – en thrillerfilm från 2008 i regi av Bryan Singer om Operation Valkyria
Valkyria Chronicles – taktiskt rollspel från 2008 av Sega

Historia 
Operation Valkyria (Unternehmen Walküre) –  plan skapad i Nazityskland för att införa undantagstillstånd i hela landet
Camp Valkyria – en grupperingsplats för det nordiska 7:e pansarskyttekompaniet inom Nordbat 2 i Bosnien och Hercegovina på 1990-talet.

Fartyg 
Valkyrian (1852) – svensk ångkorvett sjösatt 1852

Övrigt 
Valkyria (berg- och dalbana) – en berg- och dalbana på Liseberg

Honda Goldwing Valkyria (motorcykelmodell) – en stor 1800cc touringmodell från Honda MC.

Se även 
Valkyrie
877 Walküre – en asteroid upptäckt 1915 av Grigorij Neujmin